Юрчишин — украинская фамилия. Женская форма не отличается от мужской.
 Юрчишин, Анна Степановна (род. 1941) — советская крестьянка и политический деятель, депутат ВС УССР (1975—1990), Герой Социалистического Труда.
 
 Юрчишин, Пётр Васильевич (род. 1958) — украинский политический и государственный деятель.
 Юрчишин, Степан Фёдорович (род. 1957) — советский футболист, тренер.